Kujalliit bezeichnet:
 Kujalliit (Fluss), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kujalliit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland